Prima Lega 2010-2011 – stagione del campionato svizzero di calcio
 Prima Lega 2010-2011 – stagione del campionato svizzero di calcio femminile
 Prima Lega 2010-2011 – stagione del campionato svizzero di hockey su ghiaccio